Das Juniorendoppel der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger waren Jérôme Haehnel und Julien Jeanpierre.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
1999